Стефано Квинтарелли (, род. 14 июня 1965) — член Парламента Италии, пионер итальянской интернет-индустрии.

По мнению самой читаемой газетой Италии «Коррьере делла Сера» Стефано Квинтарелли признан одним из тридцати самых инновационных предпринимателей Италии.

В настоящее время является членом комитета по транспорту и связям при Парламенте Италии.
Основатель компании I.Net, являющейся первым итальянским бизнес интернет-провайдером, состоящей в списке Итальянской фондовой биржи и в 2000 году проданной компании British Telecom.

До июля 2012 года — IT-директор итальянской финансовой газеты .

Основатель и директор итальянской ассоциации Интернет и IT безопасности CLUSIT.
Президент Итальянской ассоциации интернет-провайдеров.

Он теоретизировал Интернет как измерение существования, в котором проводятся социально-экономические отношения, а также возникновение нового классового конфликта между посреднические и Люди которые являются промежуточными. Конфликт, который окружает и доминирует в традиционном конфликте между капиталистами и пролетариями, вводя «информационную» категорию в дополнение к традиционным категориям капитала и труда. Категория, контролируемая небольшим количеством инфо-плутократов.

Основатель первой в Италии компании, предоставляющей независимую электронной почту.

Примечания 

Википедия:Биографии современников
Персоналии по алфавиту
Родившиеся 14 июня
Родившиеся в 1965 году
Члены Палаты депутатов Италии
Предприниматели Италии